Guido Verucci – storico, scrittore e docente italiano
 Virgilio Verucci – drammaturgo italiano